Antigua är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Las Palmas och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Antigua ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Fuerteventura.

Terrängen runt Antigua är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Terrängen runt Antigua sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Antigua. Runt Antigua är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Puerto del Rosario,  km nordost om Antigua. Omgivningarna runt Antigua är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kanarieöarna